Balázs Elemér (1967) dzsesszdobos, zeneszerző
 Balázs Elemér (2000) zongorista, zeneszerző